De goddelijke komedie, het 14e-eeuwse werk van Dante Alighieri
 Dante's Inferno (1924), een film uit 1924
 Dante's Inferno (1935), een film uit 1935
 Dante's Inferno (2007), een film uit 2007
 Dante's Inferno (computerspel), een spel waarin de 7 hoofdzonden een rol spelen
 Dante's Inferno (band), een Belgische band uit de jaren 1990